Роб Хо́лдинг (; 20 сентября 1995 года, Теймсайд, Англия) — английский футболист, играющий на позиции защитника за английский клуб «Арсенал».

Клубная карьера 
Холдинг является воспитанником «Болтона». Пришёл в академию в девять лет, окончил её в 2014 году. Не попав в состав основной команды, отправился в аренду в «Бери» до конца сезона 2014/2015. Провёл за временную команду всего один матч, выйдя на замену в поединке против «Кембридж Юнайтед».

11 августа 2015 года Холдинг дебютировал-таки за Болтон в поединке Кубка футбольной лиги против «Бертон Альбион». Спустя четыре дня футболист дебютировал в Чемпионшипе в поединке против «Мидлсбро».

22 июля 2016 года Холдинг подписал контракт с «Арсеналом», тут же отправившись с командой на сборы. 14 августа 2016 года дебютировал в Премьер-лиге в поединке против «Ливерпуля», выйдя на поле в стартовом составе.

Карьера в сборной 
Игрок молодёжной сборной Англии. 23 мая 2016 года дебютировал за неё в поединке против Гвинеи.

Достижения 
 Арсенал
 Обладатель Кубка Англии (2): 2016/17, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2017, 2020

Личная жизнь 
В 2018 году Роб нашёл свою любовь — Пейдж Альмендарис.

Примечания 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон